

Localidades

Holly (Colorado)	
Holly (Michigan)

Desambiguação